

Patronyme
 Albert Sandrique, (1854-1929), fut un homme politique français.
 Paul Sandrique, (1845-1892),  est un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme